Computerprogramma
Utility (industrie), voorzieningen die de productie mogelijk maken